Garioch steht für:

 Garioch (Schottland), ein Area Committee in Aberdeenshire in Schottland

Garioch ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Garioch (Robert Garioch Sutherland; 1909–1981), schottischer Dichter

Siehe auch
 Lord Garioch